

Niemcy 
 Karlburg - dzielnica Karlstadt

Słowacja 
Niemiecka nazwa:
 Rusovce

Zobacz też 
 Karlsburg